Exogone langerhansi är en ringmaskart som först beskrevs av Voldemar Czerniavsky 1881.  Exogone langerhansi ingår i släktet Exogone och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
langerhansi